A Mikušovce településnév jelentései:

Mikosfalva (Mikusóc) szlovákiai község szlovák neve az Illavai járásban
Miksi szlovákiai község szlovák neve az Losonci járásban